Башков има више значења:

 Башков (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Башков (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Општина Башков (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији